Гадсунд () — місто в Данії. Населення міста — 4,974 осіб (2022).

Посилання 
  

Міста Данії